Межзональный турнир 1976 (Манила) — один из двух межзональных турниров, состоявшихся в 1976 г. (второй проводился в Биле).

Турнир проходил с 12 июня по 12 июля. Средний рейтинг — 2538 (12-я категория). Три победителя получили право участвовать в соревнованиях претендентов 1977 г.

Турнирная таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1976 год в шахматах